Ким Минджон:
 Ким Минджон (род. 1985) — южнокорейсткая шорт-трекистка.
 Ким Минджон (род. 1986) — южнокорейсткая бадминтонистка.
 Ким Минджон (род. 1988) — южнокорейсткая дзюдоистка.
 Ким Минджон (род. 1997) — южнокорейская спортсменка-стрелок.
 Ким Минджон (род. 1998) — южнокорейская кёрлингистка, тренер.
 Ким Минджон (род. 2001) — южнокорейская певица, участница гёрл-группы Aespa.